Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2005./06. su činile prve županijske lige u većini županija.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatinik

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 

Slaven Gruda prvak lige.

1. ŽNL Istarska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NK Ilovac Karlovac

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
Sudionici:
 Bunjevac Krivi Put
 Croatia Licki Osik
 Gacka 1925 Sinac
 Gospić
 Lika '95 Korenica
 Otočac
 Pazarište Klanac
 Perušić
 Plitvice Mukinje
 Sokolac Brinje
 Velebit Žabica
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 11. kola

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultati lige

ŽNL Splitsko-dalmatinska 

Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori: 
 NK Dinara Knin 1913-2013 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 2. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06., 4. rang
  

2005-06
 4